Àustria, república a l'Europa Central
 Àustria o Marca Oriental de Baviera, territori existent entre ~960 i ~1210
 Arxiducat d'Àustria, estat del Sacre Imperi Romanogermànic, centre de la monarquia dels Habsburg, actiu entre 1156 i 1804
 Imperi d'Àustria, romanent del Sacre Imperi Romanogermànic que durà entre 1804 i 1867 
 Àustria-Hongria, imperi existent a Europa entre els anys 1867 i 1918 fruit de la unió del Regne d'Hongria i l'imperi d'Àustria 
 Àustria alemanya, república creada a conseqüència de la fallida de l'Imperi Austrohongarès existent efímerament entre 12 de novembre de 1918 i el setembre següent
 Àustria o Primera República Austríaca, estat que comprèn des de la caiguda de l'Imperi Austrohongarès fins a l'annexió de la República per part del Tercer Reich alemany
 Alta Àustria, estat d'Àustria 
 Alta Àustria (Habsburg), territori de la línia Leopoldina d'Àustria format per l'Àustria Anterior i el comtat de Tirol 
 Baixa Àustria, subdivisió de la República d'Àustria 
 Àustria Anterior, antigues possessions de la casa d'Habsburg al ducat de Suàbia incloent territoris a Alsàcia a l'oest del Rin, a Voralberg, a Suïssa i Baviera
 (136) Austria, asteroide descobert el 1874 per en Johann Palisa
 FK Austria Wien, club de futbol de la ciutat de Viena 
 SV Austria Salzburg, club de futbol austríac de la ciutat de Salzburg 
 Volta a Àustria, competició ciclista que es disputa anualment a Àustria des del 1949